Das ASB Bank Classic 2001 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 30. Dezember 2000 bis 6. Januar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Auckland